

Населённые пункты
 Дружная Горка — посёлок в Гатчинском районе Ленинградской области;
 Дружная Горка — деревня в Окуловском районе Новгородской области;
 Дружная Горка — деревня в Селижаровском районе Тверской области.

Оперетта
Дружная горка — одна из первых советских оперетт (1928 год).